Alexía de Grecia y Dinamarca (Mon Repos, Corfú, Grecia, 10 de julio de 1965),  Princesa de Grecia y princesa de Dinamarca. Es la hija mayor de Constantino de Grecia y Ana María de Dinamarca. Cabe anotar que los títulos reales de la casa real griega son utilizados oficialmente por la casa real danesa, donde todos los miembros griegos son príncipes o princesas de Dinamarca por derecho propio.

Es sobrina de las reinas Margarita II de Dinamarca y Sofía de España y prima del rey Felipe VI de España.

Biografía

Nacimiento 

Alexía (en griego: Αλεξία) nació el 10 de julio de 1965 en el palacio de Mon Repos, residencia de descanso de la familia real griega en Corfú, en la Islas Jónicas. 

Alexia en castellano se traduce como Alejandra. Ambos nombres, junto con Alexandra, significan "protección".

Fue la princesa heredera de Grecia hasta el nacimiento de su hermano Pablo.

Hermanos 
 Pablo de Grecia y Dinamarca (1967- ). Príncipe titular y heredero de Grecia, duque de Esparta y príncipe de Dinamarca.
 Nicolás de Grecia y Dinamarca (1969- ). Príncipe titular de Grecia y príncipe de Dinamarca. 
 Teodora de Grecia y Dinamarca (1983- ). Princesa titular de Grecia y princesa de Dinamarca.
 Felipe de Grecia y Dinamarca (1986- ). Príncipe titular de Grecia y príncipe de Dinamarca.

Exilio 
Su familia tuvo que partir al exilio en Roma en 1967 cuando el rey Constantino se enemistó con la junta militar que gobernaba el país.

Estudios 
La princesa comenzó su educación en Roma con un instructor privado griego. Poco después, la familia se mudó a Dinamarca y vivió brevemente en el Palacio de Amalienborg, al lado de la reina Ingrid, abuela materna de Alexía.

En 1974 la familia se mudó a Inglaterra, país donde residiría en adelante. Allí, Alexía estudió el bachillerato y la licenciatura en Historia y un curso de postgrado de Pedagogía, y después empezó a trabajar en el ramo educativo, con niños.

A partir de 1992 comenzó a visitar España de manera frecuente y poco después se fue a vivir a Barcelona, la misma ciudad donde residía su prima la infanta Cristina de España. En Barcelona estudió Maestría en Educación infantil y trabajó con niños con síndrome de Down.

Matrimonio y descendencia

Boda 
En España conoció a su futuro marido, el arquitecto y deportista Carlos Javier Morales  Quintana, con el que se casaría el 9 de julio de 1999 en la Catedral de Santa Sofía en Londres según el rito ortodoxo griego.

Sus damas de honor fueron su hermana la princesa Teodora, su sobrina la princesa María Olimpia y la princesa Mafalda, hija del príncipe Kyril de Bulgaria.

Hijos 
 Arrietta Morales de Grecia (nacida el 24 de febrero de 2002 en Barcelona), sus padrinos y madrinas son la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca (su tía materna), la infanta Cristina de España (prima hermana de su madre) y Manuel Cabrera (amigo de su padre).
 Ana María Morales y de Grecia (nacida el 15 de mayo de 2003 en Barcelona), sus padrinos y madrinas son el príncipe Pablo de Grecia y Dinamarca (su tío materno) y Alejandro Morales (su tío paterno).
 Carlos Morales y de Grecia (nacido el 30 de julio de 2005 en Barcelona), sus padrinos y madrinas son el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca (su tío materno), la princesa Marie Chantal de Grecia (su tía materna) y la infanta Elena de España (prima hermana de su madre).
 Amelia Morales y de Grecia (nacida el 26 de octubre de 2007 en Barcelona), sus padrinos y madrinas son el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca (su tío materno) y la princesa Alexandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (prima hermana de su madre).

Residencia 
En la actualidad reside junto a su familia en Puerto Calero, en el municipio de Yaiza, en la isla de Lanzarote.

Otros datos 
 Su marido Carlos Javier Morales Quintana fue imputado por un delito urbanístico en Lanzarote.
 Esporádicamente aparece en actividades públicas en algunos hospitales españoles y participa en eventos sociales, sobre todo en la isla de Lanzarote, al tiempo que mantiene comunicación con la familia real española.
 Es un personaje de la prensa del corazón en España.
 Es madrina de su sobrina la princesa María Olimpia de Grecia, de Pablo Nicolás Sebastián Urdangarin y Borbón, de la condesa Ingrid von Pfeil und Klein-Ellguth, de la princesa Isabel de Dinamarca y de Emma Tallulah Behn.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 Su Alteza Real la Princesa Heredera de Grecia (10 de julio de 1965-20 de mayo de 1967)
 Su Alteza Real la Princesa Alexia de Grecia y Dinamarca (20 de mayo de 1967-actualidad)

Distinciones honoríficas griegas 
  Dama gran cruz de la Orden del Redentor.
  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (10/07/1965).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Grecia del siglo XX
Nobles de Dinamarca del siglo XX
Familia Real Danesa
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Nobles de Dinamarca del siglo XXI
Danesas del siglo XX
Danesas del siglo XXI
Griegas del siglo XX
Griegas del siglo XXI
Miembros de la Iglesia de Grecia
Nacidos en Corfú